Marc Emili Lèpid, cònsol el 285 aC
 Marc Emili Lèpid, cònsol el 232 aC
 Marc Emili Lèpid, pretor el 218 aC 
 Marc Emili Lèpid, pretor el 213 aC
 Marc Emili Lèpid, tribú dels soldats el 190 aC
 Marc Emili Lèpid, cònsol 187 aC
 Marc Emili Lèpid, cònsol el 158 aC 
 Marc Emili Lèpid Porcina, cònsol el 137 aC 
 Marc Emili Lèpid, cònsol el 126 aC 
 Marc Emili Lèpid, pare de Lèpid el triumvir, cònsol el 78 aC
 Marc Emili Lèpid, cònsol el 66 aC 
 Marc Emili Lèpid, conegut simplement com a Lèpid o Lèpid el triumvir, cònsol i triumvir
 Marc Emili Lèpid, conspirador contra August
 Marc Emili Lèpid, cònsol l'any 6
 Marc Emili Lèpid, cònsol l'any 11
 Marc Emili Lèpid, executat l'any 39